DRP est un sigle qui peut signifier :

 Disaster Recovery Plan (ou Disaster Recovery Process) ;
 Distribution Resource Planning (en français, planification des ressources de distribution) ;
 drainage rhinopharyngé (appelée également « désobstruction rhinopharyngée »).
 , nom de brevet allemand de 1877 à 1945.
 Déclaration des Revenus Professionnels (à la Mutualité Sociale Agricole), en France.